Мулярчик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мулярчик, Адам (1923—1996) — польский актёр, театральный режиссёр и педагог.
 Мулярчик, Анджей (род. 1930) — польский писатель.
 Мулярчик, Аркадиуш (род. 1971) — польский юрист, депутат Сейма, заместитель министра иностранных дел.
 Мулярчик, Барбара (род. 1984) — польская актриса.
 Мулярчик, Ежи (род. 1956) — польский актёр.
 Мулярчик, Кристина Николаевна (род. 1997) — белорусская легкоатлетка.
 Мулярчик, Роман (известен под псевдонимом Роман Братный; 1921—2017) — польский прозаик и поэт, публицист, киносценарист.
 Мулярчик, Степан Григорьевич (род. 1943) — советский и белорусский учёный, специалист по электронике.